El término Caucel puede referirse a: 
 Caucel, un felino también llamado tigrillo o gato tigre.
 Caucel, toponímico maya. Localidad en el estado de Yucatán, México.